Прыжки в воду на Панамериканских играх 2015 года прошли с 10 по 13 июля в Торонто Пан Ам центре. В соревнованиях приняли участие 60 спортсменов из 13 стран. Медали разыгрывались в восьми дисциплинах. По итогам соревнований наибольшее количество медалей завоевали прыгуны из Мексики и Канады (по 9). Также победители индивидуальных соревнований, как у мужчин, так и у женщин приносили своей стране олимпийскую лицензию для участия в Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Расписание

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Место проведения

Ссылки 
 Прыжки в воду на официальном сайте Панамериканских игр 2015 года 

Соревнования на Панамериканских играх 2015